

Sigle 
 Ti voglio bene nel linguaggio degli SMS

Musica 
 T.V.B. – traccia dell'album Irene Grandi del 1994 e dell'album Irek del 2001, entrambe di Irene Grandi
 TVB – singolo di Mariadele del 2000
 The Vision Bleak – gruppo horror/goth metal tedesco

Televisione 
 TVB – Televisión Boliviana, emittente televisiva boliviana
 TVB – Television Broadcasts Limited, emittente televisiva di Hong Kong
 TVBN – Notizie canale in Hong Kong

Sport 
 TVB – Universo Treviso Basket 2012